Krull
Wolfgang Krull Krull
Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Desambiguação